Поладов () — азербайджанская фамилия; имеет женскую форму Поладова. Известные носители:
 Поладов, Руслан Вахид оглы (1979) — азербайджанский футболист, опорный полузащитник.
 Поладов, Фуад Агарагим оглы (1948—2018) — азербайджанский актёр театра и кино, народный артист Азербайджанской ССР (1987).
 Поладов, Худадат-бек (1844—1872) — азербайджанский поэт.